

Anno 
 512 o 512 a.C.

Codici 
 512 (astronomia) – Codice che designa l'osservatorio astronomico di Leida, nell'Olanda meridionale, prima del 1860

Matematica 
 512 – numero